Il passatore signifie en italien « Le Passeur ». Ce titre se retrouve dans :
 Il Passatore, surnom de Stefano Pelloni (1824-1851), bandit italien ;
 Le Passeur (Il Passatore), film italien de Duilio Coletti sorti en 1947 ;
 Scuderia del Passatore, nom entre 1972 et 1974 de l'écurie de course automobile Minardi ;
 , film italien de Giuliano Carnimeo sorti en 1973 ;
 Il passatore, mini-série télé italienne de 1977.

Voir aussi